PNT est un sigle pour :
 Personnel navigant technique
 Parti nationaliste timorais
 Prévision numérique du temps
 Produit non transformé

Pnt est un code :
 le grec pontique (selon la norme ISO 639-3)